De wedstrijden van het Nederlandse Eerste divisie voetbal uit het seizoen 1971/72 was het 16e seizoen van de op één-na-hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 42 speelronden van elk 10 wedstrijden. De competitie begon op 15 augustus 1971 en duurde tot 11 juni 1972.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34

Speelronde 35

Speelronde 36

Speelronde 37

Speelronde 38

Speelronde 39

Speelronde 40

Speelronde 41

Speelronde 42

Voetnoten

Eerste divisie voetbal
Nederlands competitievoetbal 1971/72